U/19 Ligaen 2016-17 var den 14. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styredes af DBU, og den blev indledt den 13. august 2016 og afsluttet den 3. juni 2016.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2016-17
2016-17